Om est un nom qui peut faire référence à :
 Om̐, une syllabe sacrée de l'hindouisme, du bouddhisme, du sikhisme et du jaïnisme ;
 Om, une rivière en Russie ;
 Om est un des dieux qui peuplent le disque-monde, univers fantastique imaginé par Terry Pratchett ;
 Om, un groupe de musique américain.
 Om Nom, le personnage principal de Cut the Rope.
 Les Histoires d'Om Nom, une série d'animation russo-britannique.

OM est le sigle de :
 l'Olympique de Marseille, un club de football professionnel de Marseille ;
 l'Olympique de Médéa, un club de football algérien ;
 l'Ordre des Minimes (en latin Ordo Minimorum), un ordre religieux fondé en 1436 par François de Paule (1416-1507) ;
 Ordre du Mérite, une décoration royale britannique ;
 Officine Meccaniche, un constructeur italien implanté à l'est de Milan dont les productions spécifiques de camions de gamme moyenne ont été complètement intégrés dans la gamme Fiat ;
 Olympiades de mathématiques, le volet national - propre à un pays donné - des Olympiades internationales de mathématiques ;
 Onde moyenne, la bande d'onde radio qui s'étend de  de (longueur d'onde de  à ) ;
  qui désigne, dans le milieu radioamateur, un homme opérateur radio. Pour une femme radioamateur c'est YL ().

OM est un code, qui signifie :
 Émirats arabes unis, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Oman ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .om ;
 MIAT Mongolian Airlines, selon le code IATA des compagnies aériennes ;
 Slovaquie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.